6 часов Донингтона — это автоспортивное соревнование, проводящееся на одноимённом автодроме в Великобритании.

Общая информация 
Марафонская гонка в Донингтон Парке впервые была проведена в 1989 году, как часть календаря Чемпионата мира среди спортпрототипов. Гонка на приз автодрома вошла в календарь серии в рамках программы ротации британских трасс, первоначально заменив Сильверстоун. До конца истории чемпионата мира Донингтон Парк присутствует в календаре трижды, лишь раз — в 1991-м году — не набрав денег на стартовый взнос. Сравнительно постоянен был и формат гонки — дважды лучший экипаж преодолевал для победы 480 кс и единожды — в последний год серии — 500 (хотя в первоначальном календаре донингтонская гонка числилась как тысячекилометровая).

Возрождение подобных гонок на британском автодроме приходится на 1997-й год, когда трасса была включена в календарь свежесозданного FIA Sportscar Championship. Первая гонка длилась 2 часа, а все оставшиеся, в рамках данного первенства — по 150 минут. В 2002-м году из-за локальных финансовых проблем донингтонская гонка выбыла из календаря серии, но уже в 2003 году вновь вернулась на прежнее место. В 1994-м году британский автодром вновь остался без автомарафона: FIA Sportscar Championship был закрыт, а его преемница — LMES — первое время предпочитала проводить свой британский этап в Сильверстоуне.

Тем не менее нынешние ле-мановские серии оставили свой сленд а истории автомарофонов на Донингтон Парке: в 2001 году британский автодром принял один из этапов пробного сезона IMSA ELMS. Следующего появления автодрома в календаре подобных серий пришлось ждать пять лет: в 2006 году, в последний момент не найдя общего языка с руководством автодрома в Сильверстоуне, Западный автомобильный клуб перенёс британский этап своей европейской серии ле-мановских прототипов в Донингтон Парк. Через год, однако, все конфликты были улажены и подобные гонки вновь покинули Лестершир.

Свой следующий шанс Донингтон Парк получил лишь в 2012 году, когда из-за возрождения Чемпионата мира календарь ELMS покинули многие этапы, а те что там остались не смогли привлечь к себе достаточное число команд. Донингтонская гонка стала одним из соревнований всего лишь трёхэтапного первенства. Участвовать в соревновании согласились лишь 13 экипажей.

Победители прошлых лет

Этап чемпионата мира среди спортпрототипов

Этап FIA Sportscar Championship

Этап ALMS / ELMS

См. также 
 Европейская серия Ле-Ман

Ссылки 
 Ultimate Racing History: Архив состязаний в Донингтоне
 World Sports Racing Prototypes: Архив состязаний WSC